Blueberry désigne en anglais l'airelle à feuilles étroites (et non la myrtille - en anglais bilberry) ;
 Blueberry est une bande dessinée créée par Jean-Michel Charlier (scénario) et Jean Giraud (dessins) ;
Mike S. Blueberry est le personnage principal de cette série ;
 Blueberry est un jeu vidéo développé par Infogrames et sorti en 1988 ;
 Blueberry, l'expérience secrète est un film de Jan Kounen sorti en 2004 et s'inspirant librement de la bande dessinée ;
 Le Blueberry, un livre de Christophe Galfard paru en 2013.